Nikola Katić ist der Name folgender Personen:

* Nikola Katić (Fußballspieler, 1986), kroatischer Fußballspieler und -trainer 
 Nikola Katić (Fußballspieler, 1996), kroatischer Fußballspieler